Саль-сюр-л’Эр:

 Саль-сюр-л’Эр — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Саль-сюр-л’Эр — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.